Гран-при Китая 2013 года (официально X Formula 1 UBS Chinese Grand Prix) – автогонка, третий этап чемпионата мира «Формулы-1», который проходил с 12 по 14 апреля  года на Международном автодроме Шанхая. Эта гонка стала юбилейным, десятым Гран-при Китая.

Свободные заезды

Резервные пилоты

Квалификация 

|}

Гонка 

|-
! colspan=12|Источник
|}

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Статистика 
 27 поул Льюиса Хэмилтона
 10 поул команды Mercedes
 16 быстрый круг Себастьяна Феттеля
 30 быстрый круг команды Red Bull-Renault
 31 победа Фернандо Алонсо
 220 победа команды Ferrari

Примечания

Ссылки 
 
 

 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)

Гран-при Китая